Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Jamroziński − polski kajakarz
 Tomasz Jamroziński − polski poeta i prozaik